Ženská čtyřhra Nordea Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje v sérii WTA 125K, hraného na antuce, nastoupilo třicet dva hráček. V roce 2020 se turnaj nekonal pro přerušení sezóny kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla Japonka Misaki Doiová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 29letá Španělka Nuria Párrizasová Díazová, jež ve finále za 71 minut zdolala o čtyři roky starší běloruskou turnajovou sedmičku Olgu Govorcovovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Na okruhu WTA 125s tak získala první kariérní titul. V rámci okruhu WTA tour debutovala na dubnovém Copa Colsanitas 2021 v Bogotě.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nordea Open 2021